Accused puede referirse a:

 Accused (1936), película dirigida por Thornton Freeland.
 Accused (2005), película dirigida por Jacob Thuesen.
 Accused (2010), serie de televisión de Reino Unido.
 Accused, serie de televisión de 1996.
 The Accused (1949), película dirigida por William Dieterle.
 The Accused (1960), película dirigida por Antonio Cunill Jr.
 The Accused (1988), película dirigida por Jonathan Kaplan.
 The Accused (2015), episodio (T02E09) de la serie de televisión The Musketeers.
 The Accüsed (f.1981), banda estadounidense de crossover thrash.